Zkratka TMB může mít více významů:
 Technické muzeum v Brně
 Třebechovické muzeum betlémů
 trimethylboritan – organická sloučenina
 Tour du Mont Blanc – vysokohorská túra (trek)